Tinayre ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tinayre (1910–1994), argentinischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Marcelle Tinayre (1870–1948), französische Schriftstellerin